L'Open de Macao 2001 est l'édition féminine 2001 du tournoi de squash Open de Macao qui se déroule du  au 4 novembre 2001 à Macao. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Gold 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont huit têtes de série. 

La tête de série , Carol Owens, la favorite de l'épreuve après le retrait de Leilani Joyce, était trop forte pour Stephanie Brind, qui a récemment fait un bond de six places pour atteindre le quatrième rang mondial. Carol Owens, anciennement de Melbourne et désormais basée à Auckland, remporte son premier titre de championne du WISPA World Tour depuis sa victoire à l'Open d'Écosse un an auparavant, grâce à une victoire 9-5, 9-5, 9-0.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Macao masculin 2001
 Open de Macao (squash)

Liens externes 

Open de Macao (squash)
Sport en Chine en 2001
2001 à Macao
Squash en 2001
Sport en novembre 2001